De Dodentocht is een wandeltocht georganiseerd in en rond de Belgische gemeente Bornem die jaarlijks van start gaat op de tweede vrijdag van augustus.

Het doel van de Dodentocht is om binnen 24 uur een parcours af te leggen van 100 kilometer door Klein-Brabant. Het evenement is geen wedstrijd, en net als bij bijvoorbeeld de Kennedymars is het uitlopen al een doel op zich voor de meeste deelnemers. Het evenement wordt georganiseerd door de vzw 100 km Dodentocht® Kadee Bornem.

De Dodentocht werd voor de eerste keer georganiseerd in 1970 door de wandelclub Kadee met 65 deelnemers. De inspiratie voor de tocht was opgedaan na deelname aan de Nijmeegse Vierdaagse. Sinds deze eerste editie groeide de Dodentocht uit tot een internationaal evenement. Sinds de tweede helft van de jaren 2000 nemen jaarlijks 8000 à 9000 mensen deel, uit onder meer België, Nederland, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië. Sinds 2009, de 40ste editie van de wandeltocht, werd de historische kaap van 10000 deelnemers overschreden. In 2016 werd een recordaantal deelnemers bereikt, namelijk 12604. Vanaf 2017 wordt er enkel nog met voorinschrijvingen gewerkt, en sinds 2018 geldt er een maximum aantal inschrijvingen van 13.000 deelnemers. De editie van 2019 was na 3 uur al uitverkocht, wat de organisatie een hoop kritiek opleverde van mensen die geen toegangsbewijs wisten te bemachtigen.

De "Club +30" verzamelt de wandelaars die de tocht meer dan 30 keer hebben gewandeld.

Overzicht edities 
Tijdens de coronapandemie werd de editie van 2020 uitgesteld, mensen werden uitgedaagd de honderd kilometer "in eigen regio" te wandelen. In 2021 volgde dan een "light-editie", waarbij de wandeling in twee dagen kon worden afgelegd. In 2022 werd door de extreme weersomstandigheden de wandeltocht ingekort tot 66,6 kilometer.

Externe link
 Officiële website

Referenties 

Eendaagse wandeltocht
Sport in Bornem
Evenement in Vlaanderen
Wandelen in Vlaanderen